This Is Hell – album del gruppo musicale svedese Dimension Zero
This Is Hell – gruppo musicale statunitense
This Is Hell – EP dei This Is Hell